Jodenkwartier
 Jodenbuurt (Amsterdam)
 Jodenbuurt (Den Haag)
 Benaming van de omgeving van de Folkingestraat in Groningen

 Joodse wijk (Jeruzalem)
 Joodse Wijk (Lublin)
 Joodse Wijk (Zamość)